Голо-Брдо () — голый холм. Может означать:

 Голо-Брдо — село в общине Биелина Республики Сербской.
 Голо-Брдо — село в общине Бугойно Республики Сербской.
 Голо-Брдо — село в общине Кнежево Республики Сербской.
 Голо-Брдо — село в общине Каптол Хорватии.
 Голо-Брдо — географическая область в Албании.
 Голо Брдо — крепость IXX века в Сутоморе, Черногория.